Мойдун Темирбаев — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.

Биография 
Родился в 1934 году в киргизской семье в кишлаке Паиз-Булак. Член ВКП(б) с 1963 года.

С 1952 года — на хозяйственной, общественной и политической работе. В 1952—1994 гг. — рабочий шахты, в Советской Армии, навалоотбойщик шахты «Капитальная», бригадир проходчиков шахты «Северная» рудоуправления «Таш-Кумыруголь» города Таш-Кумыр Ошской области Киргизской ССР.

Избирался депутатом Верховного Совета СССР 7-го, 8-го и 9-го созывов от Таш-Кумырского избирательного округа Ошской области.

Умер в 1994 году.

Ссылки 
 Жалалабат облусу энциклопедия 
 Темирбаев
 Депутаты Верховного Совета СССР, Том 9. — Изд-во «Известия Советов депутатов трудящихся СССР». — 1974. — с. 431.

Депутаты Верховного Совета СССР 7-го созыва
Депутаты Верховного Совета СССР 8-го созыва
Депутаты Верховного Совета СССР 9-го созыва
Делегаты XXIV съезда КПСС